Хиндуста́ни (हिन्दुस्तानी, ہندوستانی, , букв. «индостанский», исторически также хиндави, урду и рекхта) — общее название группы идиомов, являющихся частью кластера западный хинди. Эти идиомы  являются лингва франка в северной Индии, на большей части Пакистана и в некоторых других странах. Хиндустани — индоарийский язык, основанный на делийском диалекте кхари-боли и впитавший персидскую, арабскую, санскритскую и тюркскую лексику. Является плюрицентрическим языком — индийский вариант носит название хинди, пакистанский — урду.

Хотя разговорные формы этих языков почти неотличимы друг от друга, и несмотря даже на то, что их официальные грамматические стандарты практически одинаковы, они всё же различаются по литературным приёмам, научному и техническому словарю: в урду сохраняется более сильное персидское, а в хинди — санскритское влияние. До раздела Индии термины «хиндустани», «урду» и «хинди» были синонимами. Термин хиндустани используется для обозначения лингва франка Индии и Пакистана, к примеру, языка болливудских фильмов, а также особенно далёких разновидностей хинди — фиджийского хиндустани и карибского хиндустани.

Хиндустани является вторым (по другим данным — третьим) языком в мире по количеству говорящих после китайского (и, возможно, английского).

История 

Ранние разновидности современного хиндустани появились из группы  языков апабхранша около VII—XIII веков. Амир Хосров, живший в XIII веке при Делийском султанате, создал несколько работ на диалекте этой группы, который называл «хиндави». На этом языке говорили суфии-миссионеры, перемещавшиеся по стране.

Делийский султанат был поглощён Империей Великих Моголов в 1526 году, и, хотя моголы были тимуридами тюрко-монгольского происхождения, они подверглись сильной , в результате чего после Бабура государственным языком страны стал фарси.

С началом распада и ослабления империи лингва франка для северноиндийской аристократии стал один из диалектов апабхранши кхари-боли, хотя фарси сохранил значительное влияние. Престижный делийский вариант кхари-боли назывался «хиндустани», «индостанский».

Через некоторое время престижным стал сильно персианизированный вариант кхари-боли, позднее известного под персидским названием «урду» (сокращение фразы  (zabān-i urdū-yi muʿallā) ‘язык возвышенного города (Дели)’; первоначально она относилась к персидскому языку). Ещё более персианизированная разновидность кхари-боли получила название рекхта, «смешанная». С другой стороны, термины «рекхта» и «хиндави» использовались взаимозаменяемо.

Набирая популярность, хиндустани впитал множество персидских, арабских и тюркских слов, а могольские завоевания помогали ему распространяться. Следующие четыреста лет хиндустани, записывавшийся персидской письменностью, оставался лингва франка в Северной Индии, испытывая местное влияние. Он получил статус литературного языка вместе с персидским. Развитие хиндустани происходило, в основном, поэтами в крупных городах — Дели, Лакхнау, Лахоре и Агре.

В Южной Индии хиндустани принял особую форму под названием «дакхни», или «южный хиндустани», который обрёл статус литературного языка в конце XVII в. (известен поэзией Вали), но позже в литературном употреблении не закрепился.

При британцах язык назывался «хиндустани» (в частности, так его называл Джон Гилкрист).  в своей книге 1891 года упоминает «хиндустани, или язык лагеря, или язык лагеря могольского войска в Дели», который считался диалектом хинди под персидским влиянием, считая его, однако, отдельным языком. На хиндустани говорили многие индуисты Северной Индии, за исключением сельского населения Бенгалии, а также все индийские мусульмане. Вместе с английским всё ещё записывавшийся персидским письмом хиндустани стал государственным языком, на нём говорило около ста миллионов человек.

С конца XVIII по конец XIX века, при колониальном правительствое, слова «хиндустани» и «урду» использовались взаимозаменяемо. Язык стал использоваться в правительстве, что повлияло на его принятие государственным в Индии и Пакистане. Слово «хиндустани» сменилось на «хинди» и «урду», а в последнее время этот термин обозначает язык болливудских фильмов, популярных в Индии и Пакистане, — его невозможно отнести к хинди или урду. Также под словом «хиндустани» иногда понимается язык урду, иногда — особый народно-разговорный стиль урду и хинди.

Литературные варианты 
На основе хиндустани сложились четыре литературных языка, два из которых существуют поныне: хинди, урду, дакхни (буквально «южный», менее персизированный вариант урду, на котором говорят в районе Хайдерабада) и рекхта (сильно персизированный вариант урду, на котором говорили при дворе моголов и до сих пор сочиняют стихи).

Возникший в результате миграции индусов на Фиджи фиджийский хинди обычно рассматривается как отдельный язык и перешёл на латинский алфавит, однако всё ещё понятен носителям других вариантов хиндустани. Карибский вариант хиндустани, распространённый среди индийских мигрантов в Гайане и на Карибских островах, не имеет ни официального статуса, ни письменной нормы.

Урду 

Урду — государственный язык Пакистана и региональный язык Индии. Обладает официальным статусом в Андхра-Прадеше, Джамму и Кашмире, Бихаре, Уттар-Прадеше, Дели, Западной Бенгалии, где имеется значимое число мусульман.

Хинди 

Литературный хинди, государственный язык Индии, основан на делийском диалекте кхари-боли и отличается от урду прежде всего письмом — вместо персидского письма используется деванагари, а также меньшим количеством персидских заимствований. Литературе на хинди более пятисот лет, она включает прозу, поэзию, религиозные и философские тексты.

В само́й Индии термин «хиндустани» используется для обозначения , а все диалекты, вне зависимости от персианизированности или санскритизированности называют «хинди».

Базарный хиндустани 
Слово «хиндустани» также может использоваться для обозначения разговорных вариантов языка, отсюда «базарный» язык улиц, в противовес стандартизованным литературным хинди, урду или санскриту.

Официальный статус 

Хинди, крупнейший стандартизированный регистр хиндустани, 343 статьёй конституции Индии определён государственным языком страны. Тем не менее, федеральные законы выпускают на английском языке, и высшие апелляционные суды работают только на нём. В девяти штатах и трёх территориях хинди является официальным языком. К примеру, в тамильском Тамилнаде хинди является предметом по выбору, и изучение его факультативно. Во многих штатах хинди является обязательным третьим языком после местного языка штата и английского.

Урду также является одним из официальных языков Индии, его изучают и преподают в университетах Лакхнау, Хайдарабада и Алигарха, причём лакхнауский вариант урду обладает большим престижем в среде говорящих на этом языке как стандарт «высокого урду» и показатель образованности человека. В Пакистане урду и английский являются государственными языками, несмотря на то, что английский — язык высших кругов, а панджаби — родной язык для бо́льшего числа людей.

Вне Южной Азии 
На хиндустани говорят в диаспорах переселенцев из Индии и Пакистана в Северной и Южной Америках, странах Карибского бассейна, Европе, Африке и Ближнем Востоке.

Хиндустани был языком администрации в Британской Бирме, и многие пожилые англо-индийцы и англо-бирманцы говорят на его разновидностях, несмотря на то, что с падением колониального правления у него нет государственного статуса.

В качестве общего термина 
Вне Индостана название «хиндустани» может означать любой индийский язык. Фиджийский хиндустани, к примеру, произошёл от диалекта авадхи и испытал сильное влияние бходжпури, хотя взаимопонятен с хинди.

Аналогично карибский хинди — это бходжпури, распространённый в Суринаме, Гайане, Тринидаде и Тобаго и Белизе.

Фонетика

Гласные 

В хиндустани имеется симметричная система из десяти гласных. Гласные всегда краткие, а  — напротив, долгие. Санскритские различия в долготе превратились в качественные:  и ). Историческая оппозиция по долготе в гласных верхнего подъёма нейтрализовалась в конечной позиции, в частности, в заимствованиях из санскрита: śakti (शक्ति- شَکتی «энергия») и vastu (वस्तु — وَستُو «предмет») произносятся как  и , а не как * и *.

Гласный, изображающийся как ऐ — اَے (ai) транскрибируют как  или . К примеру, Охала считает, что это , а Шапиро и Масика используют транскрипцию . Кроме того, в заимствованиях из английского языка встречается звук  (, бита), соответственно, ранее упомянутый звук может транскрибироваться как  для различения с . Центральный гласный нижнего подъёма обычно описывается как  или .

Литературное произношение образованных носителей  у других часто реализуется как ~ и ~, соответственно, в восточноиндийских и западноиндийских диалектах. Кроме того, имеются дифтонги  и .

Кроме того,  является аллофоном  (шва) в присутствии , если  окружён двумя шва:  (कहना — کَہنا «сказать»),  окружён шва, и оба звука превращаются в , отсюда . Выпадение шва может дать произношение . Продвинутая артикуляция также имеет место в словах, кончающихся на , отсюда  (कह — کَہ «скажи!») → . В словах, где  соседствует с шва только с одной стороны, например,  (कहानी — کَہانی «история») или  (बाहर — باہَر «снаружи»), продвижения не происходит.

В хиндустани имеются назализованные гласные, однако о природе назализации ведутся споры (к примеру, заимствованный из английского звук /æ/ не назализуется)). Согласно Масике:

  и  не назализуются, возможно, из-за вызываемого назализацией изменения качества гласного;
 возможна фонемическая назализация всех гласных;
 назализация всегда предсказуема и образует аллофоны;
 назализованные долгие гласные () встречаются в конце слов и перед глухими взрывными согласными; краткие же назализованные гласные () и назализованные долгие гласные, стоящие перед звонкими взрывными согласными, являются аллофонами.

Согласные 
В хиндустани 28 согласных звуков, унаследованных от индоарийских языков, два появившихся самостоятельно в особых медиальных положениях и семь заимствованных, их произношение зависит от социального статуса и культурного регистра (хинди или урду).

Большинство исконных согласных, кроме , могут удваиваться, если не начинают и не заканчивают слова, перед ними обязательно должен стоять один из трёх гласных: , , ). Все удвоенные согласные находятся в пределах одной морфемы, кроме , который удваивается в нескольких санскритских заимствованиях между морфемами ( →  «бесстыдно»).

В языке различаются четыре фонации взрывных согласных:

  — ;
 звонкая— ;
 придыхательная — ;
  — .

Последнюю фонацию иногда называют «звонкой придыхательной», хотя Шапиро утверждает, что эти виды фонации отличаются звонкостью и механизмами реализации. Придыхательная фонация сохранилась в индоарийских языках из общего с остальными индоевропейскими языками предка, но сохранилась только в них. Пять согласных хиндустани с придыхательной фонацией — .

Примечания
 Редкие и граничные согласные указаны в скобках.

Взрывные согласные в конечной позиции не реализуются;  свободно переходит в  или ;  иногда реализуется как трель  (обычно в начале слова или конце слога), а удвоенный  всегда реализуется как трель —  (ज़रा — ذرا «маленький») в противовес  (ज़र्रा — ذرّہ «частица»), этот процесс происходит в заимствованиях из арабского и персидского языков. Палатальный и заднеязычный носовые согласные  встречаются только на стыке согласных, когда после них стоит  взрывной согласный, аллофон назализированного гласного, за которым следует взрывной согласный, а также в санскритизмах. Имеются приглушённые сонорные звуки , которые считаются стечениями с .

Мягкие аффрикаты и фрикативы разнве лингвисты классифицируют то как палатальные, то как постальвеолярные, то как палато-альвеолярные, в результате чего звук, обозначаемый буквой श может быть протранскрибирован как  или , в च — как , ,  или даже [c]. В данной статье они транскрибируются как  и . Фрикатив /h/ в хиндустани обычно звонкий (), особенно в окружении гласных, однако, в отличие от санскрита, в нём нет фонематического различения этих звуков.

В хиндустани имеется фонематическая разница между зубными и ретрофлексными взрывными согласными. Зубные взрывные согласные в хиндустани являются чистыми, и кончик языка должен касаться передних зубов, без побочной артикуляции (как у английских  или ). Ретрофлексные согласные являются на самом деле апико-постальвеолярными (или апико-препалатальными), а слова типа  (टूटा — ٹُوٹا «сломанный») произносятся с альвеолярными взрывными согласными.

В некоторых индоарийских языках  и одноударные согласные  являются аллофонами, первый набор произносят в начальной, удвоенной и постназальной позициях, а второй — между гласными и в конце. Тем не менее, в хинди они не являются аллофонами и встречаются в одинаковых позициях (ср. nīṛaj и niḍar). Данное отличие также, по-видимому, характерно для большинства диалектов раджастани, , браджа, бундели, панджаби, синдхи, догри и кашмири.

Аллофония [v] и [w] в хиндустани 
Звуки  и  в хиндустани являются аллофонами  («व» или «و»), особенно в арабских и персидских заимствованиях. Они находятся в положении дополнительного распределения, то есть произносятся по-разному в разном контексте. Носители хинди произносят «व» как  в слове «врат» ('व्रत', 'ورت' «клятва») и  в «паква: н» ('पकवान', 'پکوان' «блюдо для пищи»).

Неверное произношение аллофонов может вызывать проблемы: к примеру, если носитель языка, где  и  являются разными фонемами, произнесёт «व» или «و» в слове «व्रत»/«ورت» как , то есть  вместо , то возможно недопонимание:  можно принять за , что означает «женщина». Носители хиндустани переносят аллофонию на английский язык, произнося слово   как , и   как , что может вызывать недопонимание.

В некоторых ситуациях аллофония некондициональна, а говорящий может выбирать в промежутке ~ в соответствии со своими привычками. Примером является слово अद्वैत ادویت, которое может одинаково верно произноситься как  и как .

Заимствование 
Из санскритских заимствований  попал в литературный хинди, хотя в повседневной речи он обычно превращается в . В начале слов  не встречается, а назализованный одноударный  часто бывает его аллофоном.

Из персидских слов в хиндустани попали звуки . Они считаются характерными для урду, хотя их можно записать деванагари и они официально существуют в хинди. Звуки  также встречаются в английских заимствованиях и считаются прочно закрепившимся в хинди. Звук , по-видимому, постепенно замещает  даже в исконной лексике.

Остальные заимствованные из персидского звуки, , считаются характерными для урду, хотя некоторые носители хинди вводят их в свой фонетический инвентарь как . Фрикатив  встречается в заимствованиях из английского, персидского, санскрита, из-за чего также закрепился в хиндустани. Неразличение  носителями хинди (некоторые жители сельских районов путают их с ) считается нестандартным, однако знающие санскрит носители могут гиперкорректно произносить их как  и . У носителей урду, напротив, произношение  не зависит от образования и социального класса.

Хотя в языках-источниках большинства заимствований — английском, санскрите, арабском — множество стечений согласных, при ассимиляции они подвергаются редуцированию и эпентезе. Шмидт указывает на наличие санскритских начальных кластеров , конечных , персо-арабо-урдуских конечных кластеров .

Супрасегментальные особенности 
В хиндустани имеется силовое ударение, но его роль не столь выражена, как в русском языке. Для определения ударения следует знать :
 лёгким называется слог из одной моры, кончающийся на краткий гласный ;
 тяжёлым называется слог из двух мор, кончающийся на долгий гласный  или на краткий гласный и согласный;
 особо тяжёлым называется слог из трёх мор, кончающийся на долгий гласный и согласный, или же на краткий гласный и два согласных.

Ударение падает на последний самый тяжёлый слог слова; при расчёте не учитывается последняя мора слова:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  ~ 
 

 
 
 
 
 
 

Знаменательные слова обычно начинаются с низкой интонации, которая потом повышается. Шва () имеет сильную тенденцию к исчезновению в безударных слогах.

Грамматика 

Различия между урду и хинди есть не только на лексическом уровне. Несмотря на большое сходство грамматических систем урду и хинди, существует ряд различий и на этом языковом уровне<ref>Introductory Urdu, Volume I,  C. M. Naim, Revised, Third Edition, South Asia language & Area Center, University of Chicago, 1999</ref>.

 Морфология 

 Существительные 
В хиндустани два грамматических рода, два числа и три падежа: , косвенный и звательный. Существительные имеют два склонения, разница между которыми заключается в наличии и отсутствии суффиксов в прямом падеже единственного числа. Другое название склонений — «немаркированные» и «маркированные» существительные.

Приведённая ниже таблица содержит парадигмы склонения. Дефис в существительных I склонения указывает на изменения суффикса, а плюс в словах II склонения означает его добавление.

Следующая таблица содержит примеры словоизменения для слов laṛkā «мальчик», kuā̃ «колодец», seb «яблоко», vālid «отец», chāqū «перочинный нож», ādmī «мужчина», mitra «друг», laṛkī «девочка», ciṛiyā «вьюрок», kitāb «книга», aurat «женщина».

  Также в форме единственного числа звательного падежа.
  Небольшое количество согласных I склонения мужского рода имеют назализованные суффиксы.
  Некоторые существительные мужского рода, кончающиеся на ā, не изменяются во множественном числе и по факту принадлежат II склонению: vālid «отец», cācā «дядя», rājā «король».
  Существительные II склонения, кончающиеся на ū и ī обычно сокращают долгий гласный в форме множественного числа звательного и косвенного падежей, причём в случае звательного после них вставляется полугласный y.
 В урду многие арабизмы сохраняют арабские окончания во множественном числе.
 Многие санскритизмы женского рода кончаются на ā.
 Персо-арабские заимстсования, кончающиеся на немой h, становятся существительными I склонения мужского рода: bacca(h) (урду) → baccā (хинди).
 В некоторых персо-арабских словах сохраняются маркеры двойственного и множественного чисел: vālid «отец» → vālidain «родители».

 Прилагательные 
Прилагательные делятся на склоняемые и несклоняемые. Первые получают суффиксы рода, числа и падежа существительных, к которым относятся:

Несклоняемые прилагательные не изменяются, они могут оканчиваться как на согласные, так и на гласные. У некоторых склоняемых прилагательных все суффиксы назализуются Единственное число мужского рода прямого падежа является .

 Склоняемые прилагательные: baṛā «большой», choṭā «маленький», moṭā «толстый», acchā «хороший», burā «плохой», kālā «чёрный», ṭhaṇḍā «холодный».
 Несклоняемые прилагательные: xarāb «плохой», sāf «чистый», bhārī «тяжёлый», murdā «мёртвый», sundar «красивый», pāgal «сумасшедший», lāl «красный».

Все прилагательные могут использоваться атрибутивно, предикативно или субстантивно. При субстантивном использовании они склоняются как существительные.

Суффикс sā (~ se ~ sī) при добавлении к прилагательному ослабляет или изменяет его значение: nīlā «синий» → nīlā-sā «синеватый».

 Сравнительная и превосходная степень сравнения 
 выражается добавлением послелогов se (чем); aur, zyādā (более) и kam (менее). Слово «более» может опускаться.

Объект сравнения может отсутствовать:

Превосходная степень образуется сравнением со словом «всё», «все» (sab).

В хинди и урду для сравнения используются суффиксы, произведённые от санскритских и персидских, соответственно:

 Числительные 
Как и во многих других индоарийских языках, в хиндустани используется десятичная позиционная система счисления, однако из-за стяжений числительные от 1 до 99 нужно запоминать отдельно.

Начиная от ста система становится более регулярной:
 100 sau;
 1000 hazār;
 100 000 lākh;
 10 000 000 kroṛ;
 1 000 000 000 arab;
 100 000 000 000 kharab;
 10 000 000 000 000 nīl;
 1 000 000 000 000 000 padma.

 Послелоги 
К упомянутой падежной системе добавляются послелоги, обслуживающие агглютинативную систему склонения. При их использовании существительное или глагол должны принять косвенный падеж (кроме того, он используется в наречной форме)), а также определяют локус грамматической функции. Основных послелогов семь:

 kā — маркер родительного падежа; склоняются по образцу прилагательных: X kā/ke/kī Y = «X-ово Y», причём kā/ke/kī согласуется с Y;
 ko — маркирует косвенное дополнение (поэтому имеет название «послелог дательного падежа») или, в случае , прямого дополнения;
 ne — маркер эргативного падежа, присоединяется к дополнениям переходных глаголов совершенного вида;
 se — маркер аблатива, обладает широким спектром применимости:
 «от»: dillī se «из Дели»,
 «из, от»:  «страх тебя»,
 «со времени»: itvār se «с воскресенья»,
 «с, посредством»: творительного падежа,
 наречный маркер (хороший → хорошо),
 «чем»: сравнение,
 небольшое число глаголов для маркирования пациенса используют эту частицу вместо ko,
 mẽ — «в»,
 par — «на»,
 tak — «до».

Кроме того, существует значительное количество сложных послелогов, составленных из послелога kā в форме косвенного падежа (ke, kī) и наречия: kī taraf «к, в сторону», ke andar «внутри», ke āge «перед», ke ūpar «наверху», ke nīche «под», ke pīche «за», ke bād «после», ke bāre mẽ «о», ke bāhar «вне», ke liye «для», ke sāmne «наоборот»…

 Местоимения 

 Личные 
В хиндустани имеются личные местоимения для первого и второго лица, а для третьего пользуются указательными местоимениями, делящимися на местоимения ближнего спектра и дальнего. Местоимения имеют прямой, косвенный и дательный падеж, причём последний часто называют стяжением, так как он представляет собой стяжение окончания косвенного падежа и послелога дательного падежа. Местоимения не различаются по роду.

Также имеются формы родительного падежа для местоимений первого и второго лица: merā, hamārā, terā, tumhārā, в отличие от обычной OBL. + kā; также имеется особая форма для эргативного падежа: вместо *mujh ne и *tujh ne — mai ne и tū ne.

Три местоимения второго лица «ты/вы» tū, tum, āp составляют трёхуровневую шкалу вежливости, от дружеской до официальной. Интимные обращения имеют единственное число (ты пошёл), а вежливые и официальные — множественное (вы пошли). В третьем лице, однако, множественное число используется только с самым официальным уровнем вежливости. Примеры см. в таблице.

 Послелоги являются  после местоимений в хинди, а в урду — отдельными словами.
 Формы третьего лица прямого падежа в хинди и урду имеют небольшие отличия: yah «этот» / ye «эти» / vah «тот» / ve «те» (литературный хинди) и ye «этот/эти» / vo «тот/те» (разговорный хинди и урду).
 Упомянутый выше послелог дательного падежа маркирует прямое дополнение, если является определённым. Обозначающие людей слова (или их местоимения) почти всегда имеют дательный падеж или послелог.
 Некоторые носители предпочитают слово множественного числа ham слову mãĩ. Это не имеет отношения к Pluralis majestatis, а также довольно распространено.
 Слова koī и kuch являются неопределёнными местоимениями или квантификаторами. Слово koī используется для замены одушевлённых существительных, а kuch — для неодушевлённых. Так как koī используется с исчисляемыми существительными и в единственном числе, а kuch — с неисчисляемыми и во множественном, koī в косвенном падеже принимает форму kisī. Слово kaī «несколько» является частичным эквивалентом слова koī, а kuch также может служить наречием со значением «скорее». Если koī стоит перед числительным, то оно получает значение «около» и не изменяется до kisī.
 apnā — возвратное местоимение (~свой). Использование возвратных и невозвратных местоимений вместе позволяет выделить: «свой собственный» (merā apnā). Слова xud, āp, svayam означают «я сам», «ты лично» для других лиц.

 Производные 

 Наречия 
В хиндустани довольно мало наречий, не являющихся производными, обычно они создаются следующим образом:
 постановкой существительного или прилагательного в косвенный падеж: nīcā «низкий» → nīce «вниз», sīdhā «прямой» → sīdhe «прямо», dhīrā «медленный» → dhīre «медленно», sawerā «утро» → sawere «утром», ye taraf «это направление» → is taraf «в этом направлении», kalkattā «Калькутта» → kalkatte «в Калькутту»;
 подставлением послелога к существительному: se «посредством»: zor «сила» → zor se «силой», dhyān «внимание» → dhyān se «внимательно»;
 добавлением к прилагательному фраз, означающих «способ»: acchā «хороший» → acchī tarah se «хорошо» («хорошим способом»), xās «особый» → xās taur par «особенно» («особым способом»);
 постановкой глагола в соединительную форму: hãs «смех» → hãs kar «смеясь», meherbānī kar «делать добро» → meherbānī kar ke «до́бро»;
 с помощью суффиксов из санскрита или персидского и арабского: санскрит sambhava «возможный» +  →  «возможно»; арабский ittifāq «шанс» + -an → ittifāqan «случайно».

 Синтаксис 
Основной порядок слов в хиндустани — SOV,  ярко не выражено, встречается как правое, так и левое. Порядок конституентов в предложении нестрогий, от номинативного положения слов часто встречаются отклонения.

 Косвенное дополнение предшествует прямому;
 прилагательное-определение предшествует определяемому существительному;
 наречия предшествуют прилагательным, к которым относятся;
 отрицательные (nahī̃, na, mat) и вопросительные маркеры предшествуют глаголу, если имеются оба, то впереди помещают вопросительный;
 Слово kyā («что?») в  находится в начале придаточного предложения.

 Посессив 
Обладание выражается с помощью глаголов со значением «иметь», как и во многих других языках, в частности, генитивом kā (в соответствующей форме) или послелогом ke pās и глаголом honā. Объекты, которые могут быть в собственности, делятся на две группы: первая охватывает людей (например, членов семьи), а также части тела; вторая — большинство неодушевлённых предметов, абстракций, а также некоторое количество людей (слуги).

 Для указания посессива слов из первой категории после субъекта ставится kā, а затем объект. С личными местоимениями при этом обязательно употребление посессивного местоимения в соответствующей форме. Пример: Merī mātā he («У меня есть мать»), Shiv kī tīn ā̃khẽ hain («У Шивы три глаза»).
 Для указания посессива слов из второй категории используется сложный послелог ke pās: Mohan ke pās ek bukkarī he («У Мохана есть одна коза»).

 Глагол 

 Общие сведения 
Глагольная система хиндустани построена вокруг комбинации грамматического времени/наклонения и вида. Глагол в хиндустани, как и существительное, имеет многоуровневое изменяемое окончание.

В хиндустани три глагольных вида: совершенный,  и хабитуалис, все они имеют чёткие морфологические корреляты — причастные формы, изменяющиеся по роду и числу аналогично прилагательным. Совершенный вид, несмотря на некоторое число исключений и морфофонемных изменений, наиболее прост: для его образования к глагольному корню добавляют соединительную гласную. Хабитуалис образуется из причастия несовершенного вида; глагольный корень, звук -t-, а затем гласный. Длительный вид создаётся перифразом.

Имеются пять форм связки, образованные от глагола «быть» honā: настоящего, прошедшего времени, сослагательная, предположительная, контрфактуальная.

Неаспектуальные формы включают инфинитив, повелительное наклонение, а также соединительную форму. Упомянутые морфологические конструкты (условная, предположительная и другие) применимы как к корню связки (для использования в качестве вспомогательного глагола), так и к корню знаменательных слов (для финитных форм глаголов).

Финитное согласование производится с номинативным дополнением, кроме переходных глаголов совершенного вида, которые согласуются с прямым дополнением; в этом случае дополнение принимает эргативный падеж, демонстрируя расщеплённую эргативность.

Слева в таблице приведены парадигмы изменения для согласования прилагательных (A), немного отличающиеся от приведённых ранее: множественное число женского рода при определённых условиях назализуется. Справа находятся парадигмы согласования в лице (P), использующиеся в сослагательном наклонении.

 Словоизменение 
Приведено словоизменение глагола dauṛnā «бежать», а также спряжение 3-го лица мужского рода единственного числа (P = e, A = ā).

  Если глагол jānā стоит в пассивном залоге, основой совершенного вида является jā-: «Пойдём домой?» — ghar jāyā jāe? (букв. «должно ли в дом быть уйдённым [нами]?»).

 Каузатив 
Переходность и каузатив морфологически контрастируют в хиндустани, в результате чего появляются наборы глаголов, отличающихся только по этим признакам. Из-за множества способов изменения сложно выделить общие правила таких отличий, а в некоторых наборах количество элементов доходит до пяти. Значение некоторых элементов идиосинкретично.

Транзитивные и каузативные формы образуются от, соответственно, интранзитивных и транзитивных основ по правилам:
 1a. Смена гласной корня: a → ā, u/ū → o, i/ī → e. Иногда сопровождается изменениями в конечной согласной корня: k → c,  → , l → Ø.
 1b. Суффиксация -ā. Часто попровождается:
 изменением гласной корня: ū/o → u, e/ai/ā/ī → i;
 добавлением полугласного l между основами, кончающимися на гласный.
 2. Добавление суффикса -vā (вместо -ā, если и в том месте, где он имеется) для каузатива.

Отсутствие элементов для наборов, образованных от глаголов ghūmnā—dhulnā, вызвано их отсутствием в литературе, а не принципиальной невозможностью создания. Непереходные глаголы выделены цветом.

 girnā «падать», girānā «упасть», girvānā «вызвать падение».
 banna «становиться», banānā «делать», banvānā «вызывать делание».
 khulnā «to open», kholnā «to open», khulvānā «to cause to be opened».
 sīkhnā «учиться», sikhānā «учить», sikhvānā «вызывать изучение».
 khānā «есть», khilānā «кормить», khilvānā «вызывать кормление».
 biknā «продавать», becnā «продавать», bikvānā «приводить к продаже».
 dikhnā/dīkhnā «казаться», dekhnā «смотреть», dikhānā «показывать», dikhvānā «вызывать показ».
 kahnā «to say», kahlānā «быть позванным».
 ghūmnā «to go round», ghumānā «to make go round».
  «ложиться»,  «укладывать».
  «сидеть»,  «усаживать».
 sonā «спать», sulānā «укладывать спать».
 dhulnā «мыть», dhonā «мыть».
  «ломать»,  «ломать»,  «вызывать поломку».

В каузативной модели «вызывать X» агенс принимает послелог se. Таким образом, Y se Z banvānā «вызывать Z посредством Y» = «заставлять Y сделать Z» = «сделать Z посредством Y» и т. п.

 Составные глаголы 

 — выделяющаяся особенность хиндустани; такие глаголы состоят из основы и вспомогательного глагола. Вспомогательный глагол теряет своё значение и передаёт его часть составному глаголу, а основа составляет лексическое ядро. Почти каждый глагол может быть основным, но набор вспомогательных глаголов ограничен, краткий список приведён ниже; основное, сначала указано основное значение, а затем значение в качестве вспомогательного:

 jānā «идти»; добавляет значение полноты, оконченности или изменения состояния: ānā «приходить» → ā jānā «прийти, прибыть»; khānā «есть» → khā jānā «съесть»; pīnā «пить» → pī jānā «выпить»;  «сидеть» →  «сесть»; samajhnā «понимать» → samajh jānā «понять»; sonā «спать» → so jānā «лечь спать»; honā «быть» → ho jānā «стать»;
 lenā «брать»; предполагает направление действия на исполнителя:  «читать себе, про себя»;
 denā «давать»; предполагает направление действия от исполнителя:  «читать вслух».

Приведённые выше три глагола — наиболее частоупотребимы и наименее ярко проявляются лексически. Нюансы, добавляемые вспомогательными глаголами часто почти незаметны.

Переходные вспомогательные глаголы lenā и denā используются с переходными глаголами; непереходный jānā обычно сочетается с непереходными, а сочетание переходного глагола и jānā будет непереходным.

  «бросать, лить, насыпать»; указывает на то, что действие было выполнено решительно, грубо или опрометчиво, является усиливающим, указывая на срочность или грубость: mārnā «ударять» →  «убивать», pīnā «пить» →  «выпивать».
  «садиться»; указывает на то, что действие сделано глупо, сдуру, или упрямо, а также неодобрение говорящим, импульсивное или вынужденное действие: kahnā «сказать» →  «ляпнуть, сказать необдуманно», karnā «делать» →  «сделать необдуманно»,  «бороться» →  «пререкаться».
  «падать»; означает вынужденное, неожиданное или неизбежное действие, добавляет значение внезапного изменения состояния.
  «подниматься»; используется в качестве усилителя, означающего начало действия: jalnā «гореть» →  «вспыхнуть», nacnā «танцевать» →  «пуститься в пляс».
 rakhnā «сохранять»; означает настойчивость, продолжительность результата действия, встречается вместе с lenā и denā, тогда означает «давать (в долг)», «брать (в долг)», а с другими глаголами — действие, выполненное заранее, раньше.
 Маркер длительного вида rahā появился из сложного глагола rahnā («оставаться»): mãĩ bol rahā hū̃ = «я оставался говорить» → «я продолжил говорить» → «я говорю». Однако глагол утерял все формы, кроме перфекта и грамматикализовался.

Сложные глаголы обычно используются либо с глаголами завершённых действий, либо повелительного наклонения; гораздо реже — с отрицаниями, соединительными, контекстно продолжительными или спекулятивными. Это связано с невозможностью описания не совершённого ещё действия посредством перфекта.

 Сложные глаголы 
Другой важной особенностью хиндустани является наличие сложных глаголов, состоящих из существительного или прилагательного, к которым добавлен вербализатор, обычно — переходный karnā «делать» или непереходный honā «быть, становиться».

Если основным компонентом является существительное, оно ведёт себя как прямое дополнение глагола (не принимает маркер ko, согласовывается с ним в перфектных и инфинитивных конструкциях), а пациенс (иногда агенс, см. gālī khānā) сложного глагола часто маркируется как генитивный свободный член предложения (-kā ~ ke ~ kī).

 Пассивный залог 
Пассивный залог создаётся перифразом: из причастия совершенного вида с добавлением вспомогательного глагола jānā «идти»: likhnā «писать» → likhā jānā «идти написанным» (быть написанным). Агенс маркируется послелогом se''. Пассивный залог образуется как от переходных, так и от непереходных глаголов для указания на невозможность или неспособность совершения действия, обычно в отрицаниях. Кроме того, непереходные глаголы часто имеют пассивный смысл или означают непроизвольные действия.

Письмо 
Исторически наиболее популярным было письмо «кайтхи» (Kaithi). В настоящее время используется либо почерк «насталик» арабского письма (для урду), либо деванагари (для хинди). В Интернете широко распространены разные варианты латиницы; она также используется для написания названий «болливудских» фильмов (чтобы обеспечить их более широкое распространение). Также латиницей в Индии печатается часть христианской литературы (включая Библию) на урду.

Арабское письмо:

Девангари:

Примечания

Литература 
  — С. 49—55.

Ссылки 
 «Хиндустани» в Большой советской энциклопедии
 «Хиндустани» в Литературной Энциклопедии

Индоарийские языки
Языки Индии